Хныкин — фамилия; имеет женскую форму Хныкина.
 Хныкин, Геннадий Валентинович (род. 1949) — доктор юридических наук, профессор МГУ.
 Хныкин, Павел Викторович (род. 1969) — советский, украинский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр в Барселоне, мастер спорта СССР международного класса.
 Хныкина-Двалишвили, Надежда Павловна (род. 1933) — советская легкоатлетка, двукратная призёрка Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта.